Devotion — дебютный студийный альбом канадской певицы Миа Мартины. В США и в Канаде релиз альбома состоялся 29 августа 2011 года. Отдельно вышедшие от альбома синглы «Stereo Love» (записанный совместно с Эдвардом Майя), «Latin Moon» и «Burning» смогли попасть в топ 30 чарта Canadian Hot 100. Диск сумел достичь 77 места в Canadian Albums Chart.

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Поп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Канады